Schmelzer bezeichnet:

 einen Beruf im Bergbau und Hüttenwesen, siehe Schmelzer (Beruf)

Schmelzer ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Anton Schmelzer (1653–1701), österreichischer Violinist und Komponist
 Bernd Schmelzer (* 1965), deutscher Journalist, Fußball- und Wintersportkommentator
 Carl Schmelzer (1834–1898), deutscher Pädagoge, Politiker und Schriftsteller (Pseudonym: Gottlieb Pfannekuchen)
 Carsten Schmelzer (* 1964), deutscher Musiker und Musikproduzent
 Christoph Schmelzer (1908–2001), deutscher Physiker, Wissenschaftsmanager und Hochschullehrer
 Franz Leopold Schmelzer (* 1965), österreichischer Dokumentarfilmer
 Georg Schmelzer (1897–1967), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Gerd Schmelzer (* 1951), fränkischer Unternehmer
 Günther Schmelzer (1922–2008), deutscher Brigadegeneral
 Harald Schmitz-Schmelzer (1953–2019), deutscher Maler und Objektkünstler
 Hermann Schmelzer (1932–2020), ungarisch-schweizerischer Rabbiner 
 Irmgard Schmelzer (1921–2002), deutsche Weitspringerin

 Josef Schmelzer (1876–1962), deutscher Landwirt und Politiker
 Karl Schmelzer (1878–1927), österreichischer Architekt und Denkmalpfleger
 Karl-Heinz Schmelzer (1926–1989), deutscher Politiker (SPD), von 1978 bis 1989 Oberbürgermeister von Neuwied
 Marcel Schmelzer (* 1988), deutscher Fußballspieler
 Meike Schmelzer (* 1993), deutsche Handballspielerin
 Norbert Schmelzer (1921–2008), niederländischer Politiker der Katholieke Volkspartij (KVP)
 Otmar Schmelzer (Oti Schmelzer; * 1961), deutscher Winzer und Karnevalist
 Otto Schmelzer (1869–1945), deutscher Textilunternehmer und Politiker
 Robert Schmelzer (1914–1996), deutscher Journalist und Herausgeber
 Röttger Alexander Schmelzer (1862–1914), Gewerkschaftssekretär
 Timo Schmelzer (* 2003), österreichischer Fußballspieler
 Tom Schmelzer (* 1966), deutscher Bildhauer und Konzeptkünstler
 Wilhelm Schmelzer (1876–1942), Verbandsfunktionär und Mitglied des Landesrates des Saargebietes 
 Wolfgang Schmelzer (* 1940), deutscher Radrennfahrer

Siehe auch:

 Schmeltzer
 Schmalz (Begriffsklärung)
 Schmaltz
 Schmelz
 Smelser